Fração do Exército Vermelho - em alemão Rote Armee Fraktion, organização guerrilheira alemã (1970-1998)
 Força Aérea Real - em inglês Royal Air Force, força aérea do Reino Unido
 Rigas Autobusu Fabrika -  uma fábrica de automóveis em Riga, Letônia
 Raf (cantor italiano) - pseudônimo do cantor italiano Raffaele Riefoli

Desambiguações de siglas